La ideología burguesa es el concepto que originalmente utilizó Karl Marx para describir la ideología propia de la burguesía. Normalmente, la ideología burguesa es beneficiosa para la burguesía, y es por esto que la burguesía la defiende, pero sin estar del todo consciente de las contradicciones que contiene.

 Críticas al marxismo
 Hegemonía cultural

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
 

Conceptos marxistas